En général, le mot pellicule désigne une fine couche. Il peut être employé :

 en photographie et en cinématographie, pour désigner une pellicule photographique,
 en dermatologie, les pellicules sont de petites peaux mortes que l'on trouve le plus souvent sur la tête. Elles sont souvent causées par la peau sèche du cuir chevelu ou encore par le stress dont une personne peut être victime.
 en viticulture, la pellicule est la peau du raisin.